Match Me If You Can steht für:

 Safari – Match Me If You Can, deutsche Filmkomödie von Rudi Gaul (2018)
 Match Me If You Can (2022), österreichischer Film von Nina Hartmann

Siehe auch:
 Catch Me If You Can